Il singolare del torneo di tennis Manchester Trophy 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Nicolas Mahut che ha battuto in finale Gilles Elseneer 6-3, 7-65.

Teste di serie 

 Wesley Moodie (primo turno)
 Nicolas Mahut (Campione)
 Gilles Elseneer (finale)
 George Bastl (primo turno)

 Arvind Parmar (primo turno)
 Joseph Sirianni (quarti di finale)
 Massimo Dell'Acqua (semifinali)
 David Prinosil (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Manchester Trophy 2003